Jap — insulto étnico dirigido aos japoneses
 JAP — antigo código para os nomes de países do Japão, substituído por JPN
 Juventudes de Acción Popular — partido de direita espanhol da década de 1930

Desambiguações de siglas